Siparunaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Siparunaceae ingår i ordningen lagerordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Siparunaceae 58 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Siparunaceae